Natação
Natação nos Jogos Olímpicos

ou até:
Natação pura
Natação de águas abertas
Natação sincronizada